«Оре́ховый пру́тик» — советский рисованный мультфильм 1955 года, созданный режиссёром Иваном Аксенчуком по мотивам сказки румынского писателя .

В 1982 году вошёл в сборник «Приключения волшебного глобуса или Проделки ведьмы» (новая редакция, 1991).

Сюжет 
Девочка Мариука и её брат Григораш пошли в лес за грибами. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья схватила его и улетела на помеле в свою пещеру. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и убила червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик. «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком — увеличит.

Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот — к доброму великану Фаурару. Последний, у которого с Клоанцой были свои счёты — её оса ужалила великана в глаз — помог девочке, которая исцелила его, добраться до пещеры колдуньи. Попасть внутрь помогли мыши, которых Григораш выпустил из клетки. С помощью орехового прутика Фаурар и Мариука уменьшились (она в 40, а он — в 1600 раз), проникли по мышиным ходам внутрь и выручили Григораша, а когда выбрались наружу — увеличились до нормального роста. В бою Фаурар победил злую колдунью и помог сестре и брату вернуться домой.

Создатели

Роли озвучивали артисты 
 Мариука — Маргарита Корабельникова
 Григораш — Юлия Юльская
 Фаурар — Александр Ханов
 Клоанца / ворон — Георгий Вицин
 Ореховый куст — Геннадий Дудник
 Бабушка-мышка — Юлия Феоктистова

Награды 
 1955 — Почётный диплом VII Международного Фестиваля для детей и юношества в Венеции.

Отзывы 
Успех Аксенчуку принёс, конечно же, «Ореховый прутик». До сих пор эта работа считается одной из вершин анимации 1950-х годов. Почётный диплом Венецианского фестиваля закрепил удачу.

Видеоиздания 
В середине 1990-х мультфильм выпущен на видеокассетах VHS в сборниках мультфильмов Studio PRO Video и «Союз».
 Мультфильм выпускался на DVD — сборнике мультфильмов «Волшебные сказки» (Выпуск 1). (Компания «Крупный план»).

Литература

Примечания

Ссылки 
 «Ореховый прутик» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Рисованные мультфильмы СССР 1955 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Ивана Аксенчука
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы о ведьмах
Экранизации литературных сказок